Евге́ний Жи́ров:
 Жиров, Евгений Николаевич (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Жиров, Евгений Прокопьевич (1938—2016) — советский и казахстанский тренер по лыжному спорту, судья высшей категории; мастер спорта СССР, заслуженный тренер Республики Казахстан.